Bieg na 1500 metrów kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu.

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2009 roku była reprezentantka Bahrajnu Maryam Yusuf Jamal. Według stanu sprzed mistrzostw: rekordzistką świata w biegu na 1500 metrów była Chinka Qu Yunxia (3:50,46 – 11 września 1993, Pekin), a najszybszą zawodniczką na świecie w sezonie 2011 obrończyni tytułu Maryam Yusuf Jamal (4:00,33 – 29 maja 2011, Hengelo).

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Półfinał

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 1500 metrów kobiet